Bitwa pod Rarańczą może dotyczyć:
 Bitwa pod Rarańczą (1915)
 Bitwa pod Rarańczą (1918)